

Economia e gestão 
 Risco-país — conceito de macroeconomia
 Cálculo de risco — quantificação do  grau de incerteza na obtenção do retorno esperado em determinado   investimento 
 Risco (administração) — em administração e gestão de projetos

Outros usos 
 RISC OS — sistema operativo da Acorn Computers
 Risco (Espanha) — município da província de Badajoz
 Fator de risco — em saúde pública
 Risco (jogo) — o jogo de tabuleiro de estratégia militar
 Risco (ateliê) — ateliê português de arquitetura e desenho urbano
Riscos (série televisiva) — série juvenil portuguesa